Уи́льям Кри́стофер Брю́ин (; 24 октября 1989, Сент-Луис, Миссури, США) — американский футболист, нападающий клуба «Остин». Выступал за сборную США.

Карьера

Ранняя карьера 
В 2008 году Брюин поступил в Индианский университет в Блумингтоне и во время обучения выступал за её футбольную команду «Индиана Хузиерс». За три сезона он забил 33 мяча в 66 матчах.

В декабре 2010 года Брюин подписал контракт с MLS по программе .

Клубная карьера 
13 января 2011 года на Супердрафте MLS Брюин был выбран в первом раунде под общим 11-м номером клубом «Хьюстон Динамо». Его профессиональный дебют состоялся 19 марта в поединке первого тура сезона 2011 против «Филадельфия Юнион». 10 апреля в поединке против «Ванкувер Уайткэпс» он забил свой первый гол в профессиональной карьере. 29 апреля во встрече против «Ди Си Юнайтед» Уилл сделал хет-трик. С первого сезона он стал основным футболистом и помог «Динамо» дважды подряд выйти в финал Кубка MLS. Во втором сезоне Брюин забил 12 мячей, став лучшим бомбардиром команды.

23 декабря 2016 года Брюин был продан в «Сиэтл Саундерс» за неназванную сумму в распределительных средствах. 4 марта 2017 года в матче первого тура сезона против своего предыдущего клуба «Хьюстон Динамо» он дебютировал за «Сиэтл», заменив Альваро Фернандеса на 76-й минуте. 11 марта в поединке против «Монреаль Импакт» он забил свой первый гол за «Саундерс».

1 апреля 2019 года Брюин был отдан в аренду фарм-клубу «Сиэтла» в Чемпионшипе ЮСЛ «Такома Дифайенс». В тот же день в матче против «Сакраменто Рипаблик» он забил гол.

18 июня 2019 года на тренировке Брюин порвал переднюю крестообразную связку правого колена, из-за чего выбыл из строя до конца сезона. На поле он вернулся 27 июля 2020 года в матче Турнира MLS is Back против «Лос-Анджелеса», отметившись голом. 2 ноября 2021 года Брюин перенёс артроскопию правого коленного сустава.

По окончании сезона 2021 контракт Брюина с «Сиэтл Саундерс» истёк, но 20 января 2022 года клуб перезаключил контракт с игроком на сезон 2022 с опцией продления на 2023.

Международная карьера 
29 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Канады Брюин дебютировал за сборную США. В том же году Уилл попал в заявку национальной команды на участие в домашнем розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он хоть и завоевал золотые медали, но был запасным и не провёл на поле ни минуты.

Достижения 
Командные

сборная США
 Победитель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2013

«Сиэтл Саундерс»
 Чемпион MLS (обладатель Кубка MLS): 2019
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»
Игроки ФК «Такома Дифайенс»